Concrete ( für Beton) steht für:

 Concrete (Album), Musikalbum der Pet Shop Boys

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Concrete (Colorado)
 Concrete (Idaho)
 Concrete (North Dakota), im Pembina County
 Concrete (Texas)
 Concrete (Washington)

Siehe auch: